Kim Il – północnokoreański polityk, premier w latach 1972-1976
 Kim Il – północnokoreański zapaśnik